Герб Донецької області
 Герб Донеччини (УНР)